Malonogometni klub "Inero" (MNK Inero; Inero Split; Inero) je bio futsal (malonogometni) klub iz Splita, Splitsko-dalmatinska županija.

O klubu 
MNK "Inero" je osnovan 1995. godine, a nastao je od momčadi "GAŠPE", osnivane 1993. godine. Do sezone 2002./03. "Inero" se natjecao u ligama UMN Split. Osvajanjem 1. splitske lige 2003. godine, uspio se kvalificirati u 2. HMNL - Jug u kojoj je dva puta prvak, te se plasirao u 1. HMNL. 
U 1. HMNL je klub dva puta dolazio do poluzavršnice doigravanja. Pričuvna momčad kluba nastavila se natjecati u ligama "UMN Split".  
2010. godine klub igra završnicu Kupa Hrvatske,  no uoči početka sezone 2010./11. klub donosi odluku o odustajanju od nastpa u 1. HMNL, te se klub uskoro gasi. 
   
Klub je također bio uspješan i na mnogim turnirima.

Uspjesi  
 1. HMNL 
 poluzavršnica: 2007./08., 2008./09.

 2. HMNL - Jug
 prvak: 2003./04., 2005./06.

 2. ŽMNL Splitsko-dalmatinska 
 prvak: 1997./98.

 1. splitska liga / Superliga 
 prvak: 2002./03.

 Hrvatski kup 
 finalist: 2009./10.

Plasmani po sezonama

Poznati igrači

Unutrašnje poveznice

Vanjske poveznice 
 umn-split.org,  Inero 
 umn-split.hr, Inero 
 umn-split.hr, Inero 
 old.futsalplanet, Inero Split 
 sportilus.com, MALONOGOMETNI KLUB INERO

Izvori 
 
 Ivo Reić: 50 lita udruge maloga baluna, Split, 2017.,  
 Jurica Gizdić: 90 godina Splitsko-dalmatinskog nogometnog saveza, Split, 2010.,  
 Ante Duplančić: Mali nogomet u Splitu : 1965. – 2007. , Split, 2007.,  
 poslovna.hr, MALONOGOMETNI KLUB INERO 
 

Inero
Inero